

Patronyme 

 Léon Rom (1861-1924), militaire belge ;
 Dagmar Rom (1928-2022), skieuse autrichienne ;
 Dani Shmulevich-Rom (1940-2021), footballeur israélien ;
 Lori Rom (1975-), actrice américaine.

Personnages de fiction 
 Rom, personnage de Star Trek ;
 Rom, super-héros dans les comics de Marvel ;
 Ethan Rom, personnage du feuilleton télévisé Lost : Les Disparus.

Toponyme 

 Rom, commune française du département des Deux-Sèvres ;
 Rom, municipalité allemande du land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ; 
 Rom, localité camerounaise de la région du Nord-Ouest ;
 Rom, une localité burkinabè du département de Gourcy.

 Le Rom, rivière des Alpes, passant en Suisse et en Italie.

Autres 
 Peuples Roms, populations également désignées par d'autres termes : Gitans, Tsiganes, Manouches, Romanichels, Bohémiens, Sintis ;
 ROM, en émulation, copie d’une cartouche de jeu de console ;
 ROM, jeu vidéo en ligne ;
 The Rom, skatepark situé à Londres.

Sigle 

ROM, sigle composé des trois lettres R, O et M, peut faire référence à des sigles utilisés en langue anglaise :
 ROM : , « mémoire à lecture seule », ou « mémoire morte ». Le terme désigne le composant, et par extension son contenu, dans le cadre de l’utilisation d’émulateurs, par exemple ;
 ROM : , le nom en anglais du Musée royal de l'Ontario ;
 ROM : Runes of Magic, est un jeu vidéo de type « jeu de rôle en ligne massivement multijoueur » ;
ROM : Random Oracle Model, le modèle de l'oracle aléatoire en cryptologie.

En français :
 ROM : Refuges d’oiseaux migrateurs, appellation utilisée par Environnement Canada ;
 ROM : Reconnaissance optique de musique, un procédé de transformation de partitions musicales imprimées en partitions numériques.

Code 
ROM est un code qui signifie Régions d’Outre-mer.